Айхуэ́й () — район городского подчинения городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (КНР). Политический, экономический и культурный центр Хэйхэ.

История 
13 декабря 1683 года в этих местах для наблюдения за русскими был основан укреплённый городок Айгунь, ставший резиденцией хэйлунцзянского цзянцзюня. После взятия Албазина город был перенесён на новое место, немного ниже по течению Амура. В 1690 году резиденция цзянцзюня была перенесена вглубь Маньчжурии в Мэргэнь, а Айгунь стал резиденцией фудутуна. В 1709 году Айгунь посетили три миссионера-иезуита, оставившие описание хорошо укреплённого города. В 1858 году здесь был подписан Айгунский договор, определивший прохождение российско-китайской границы по Амуру.

В 1900 году во время восстания ихэтуаней отсюда был открыт огонь по российскому Благовещенску, и город был временно занят русскими войсками.

После Синьхайской революции структуры фудутунства были окончательно ликвидированы (хотя формально провинция Хэйлунцзян была передведёна на систему гражданского управления ещё в 1906 году, на местах процесс перестройки затянулся), и в 1913 году на этой территории был образован уезд Айгунь (瑷珲县).

В 1932 году в Маньчжурии японцами было создано марионеточное государство Маньчжоу-го. В 1934 году в Маньчжоу-го было произведено изменение административно-территориального деления, и здесь разместилось правительство новой провинции Хэйхэ.

По окончании Второй мировой войны правительство Китайской республики осуществило административно-территориальный передел Северо-Востока, и в январе 1946 года провинции Хэйхэ и Бэйань были объединены в провинцию Хэйлунцзян, правительство которой разместилось в административном центре уезда Айгунь (в июне 1947 года правительство провинции Хэйлунцзян переместилось в Бэйань).

В декабре 1956 года уезд Айгунь был переименован в Айхуэй.

15 ноября 1980 года решением Госсовета КНР часть территории уезда Айхуэй была выделена в отдельную административную единицу — город Хэйхэ. 28 апреля 1983 года решением Госсовета КНР уезд Айхуэй был ликвидирован, а территория бывшего уезда вошла в состав города Хэйхэ.

8 февраля 1993 года решением Госсовета КНР город Хэйхэ был ликвидирован, а в составе провинции Хэйлунцзян был образован городской округ Хэйхэ; бывший город Хэйхэ стал районом Айхуэй в его составе. Правительство городского округа Хэйхэ разместилось в районе Айхуэй.

В мае 2015 года исторический посёлок на территории района Айхуэй был переименован обратно в Айгунь.

Административное деление 
Район Айхуэй делится на 4 уличных комитета, 3 посёлка, 5 волостей и 3 национальные волости.

Соседние административные единицы 
Район Айхуэй на юго-востоке граничит с уездом Суньу, на западе — с уездом Нэньцзян, на севере и востоке — с Российской Федерацией.

Примечания

Ссылки 
 

Районы Хэйхэ